Маслин — русская фамилия. Известные носители:

 Маслин, Владимир Петрович (1931—2007) — советский общественный и политический деятель.
 Маслин, Евгений Петрович (1937—2022) — генерал-полковник, специалист по хранению ядерных боеприпасов.
 Маслин, Михаил Александрович (род. 1947) — доктор философских наук, профессор, академик РАЕН.
 Маслин, Николай Иванович (род. 1948) — советский и российский тренер по боксу.
 Маслин, Фёдор Егорович (1923—2012) — полный кавалер ордена Славы.